Estes são os recordes brasileiros do levantamento de peso por categoria de peso no arranco, no arremesso e no total mantidos pela Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP).

Masculino

Feminino

Ver também
 Recordes mundiais do halterofilismo
 Recordes olímpicos do halterofilismo

Referências

Halterofilismo do Brasil
halterofilismo
halterofilismo